Benekendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Heinrich von Benekendorff († 1729), sächsischer General
 Joachim Ehrenreich von Benekendorff (1686–1756), preußischer Landrat
 Karl Friedrich von Benekendorff (1713–1788), preußischer Jurist, Nationalökonom und Agrarwissenschaftler